Moskito steht für:
 Stechmücken
 Moskito (Sendung), eine Sendung im deutschen Fernsehen der 1980er Jahre 
 Moskitos Essen, Eishockeyclub
 deutsches Militärflugzeug Focke-Wulf Ta 154 

Siehe auch:

 Mosquito